Афрички приземни љускавац (, [Смутсија] — „смутсова животиња”) је род љускаваца, из потпородице велики афрички љускавци () унутар породице Manidae, који настањује подручје подсахарске Африке. Овај род укључује двије живуће врсте љускаваца и једну изумрлу врсту са простора Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Smutsia су највећи живући представници породице Manidae. Ове врсте живе на тлу и више су прилагођене овом начину живота него други афрички љускавци. Длаке између љуски и на остатку тјела код ови врста су ријетке и кратке (<0,5 cm). Задња ивица љуски, у средњем реду на горњој страни репа, се завршава са три врха. Ове врсте не посједују ушне шкољке.

Еволуција 
Према генетским истраживањима, унутар афричке гране љускаваца, мали афрички љускавци (потпородица Phatagininae) су се одвојили од велики афрички љускаваца (потпородица Smutsiinae) око 22,9 милиона година. Око 9,8 милиона година преци данашње двије врсте приземни љускаваца су се одвојили једни од других, формирајући нове врсте.

Систематика

Историја класификације 
У прошлости је овај род, као подрод, био уврштаван унутар рода Manis, али је касније препознат као засебна група.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Smutsia.

Временска распрострањенст

Унутар породице Manidae

Унутар рода Smutsia

Види још 
 Класификација сисара
 Љускавци (породица)

Референце 

Љускавци
Сисари Африке